Tattica – metodo comune in vari campi per ottenere obiettivi a breve termine
Tattica militare – una delle arti militari
Tattica navale – equivalente marittimo di suddetta tattica
Tattica – studio di azioni a breve termine per ottenere un vantaggio nel gioco degli scacchi
Tattica – singolo del cantautore italiano Fulminacci